Le  de la Coupe du monde 2018, qui se dispute en Russie du  au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  au Kremlin à Moscou.

Le premier de ce groupe affronte le deuxième du Groupe F et le deuxième de ce groupe affronte le premier du .

Résumé 

Le Brésil fait office de favori de ce . Premiers qualifiés en éliminatoires pour la phase finale, les Brésiliens débarquent au mondial avec de grosses ambitions et l'envie de se racheter auprès de leurs supporters après l'humiliante déroute en demi-finale de la dernière édition face à l'Allemagne. La Suisse, s'est quant à elle qualifiée en barrage des éliminatoires européens face à l'Irlande du Nord, après neuf victoires en dix matchs pendant le premier tour. Le Costa Rica, sensation du Mondial 2014, s'est qualifié à la deuxième place du dernier tour des éliminatoires d'Amérique du Nord aux dépens notamment des États-Unis. La Serbie (en tant que telle) se qualifie pour sa première phase finale de mondial après avoir remporté son groupe éliminatoire aux dépens notamment de l'Irlande et du Pays de Galles. En première journée, la Serbie gagne contre le Costa Rica (1-0) et le Brésil et la Suisse se neutralisent (1-1). En seconde journée, le Brésil bat le Costa Rica, la Suisse renverse la Serbie (2-1). Le Costa Rica est éliminé. La dernière journée voit l'élimination de la Serbie, battue par le Brésil (2-0), tandis que la Suisse se contente d'un nul face au Costa Rica (2-2) pour se qualifier.

Classement

journée

Brésil - Suisse

Costa Rica - Serbie

journée

Brésil - Costa Rica

Serbie - Suisse

journée

Serbie - Brésil

Suisse - Costa Rica

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018
 Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018